VKF steht als Abkürzung für:

 Vereinigte Kugellagerfabriken AG, heute Teil von Svenska Kullagerfabriken
 Vereinigung Kantonaler Feuerversicherungen in der Schweiz
 Vereinigung der kooperativen Forschungsinstitute, siehe Austrian Cooperative Research
 Verkaufsförderung
 Verkürzungsfaktor, eine Kennzahl von Leitungen

vkf steht für:
 .vkf, siehe Liste von Dateinamenserweiterungen/V

Abkürzung